Richard Sánchez (1994-) – calciatore messicano
 Richard Sánchez (1996-) – calciatore paraguaiano